Fattah ist der Familienname folgender Personen:

 Alaa Abd el-Fattah (* 1981), ägyptischer Blogger und Softwareentwickler
 Chaka Fattah (* 1956), US-amerikanischer Politiker
 Hassan Abdel Fattah (* 1920), ägyptischer Leichtathlet
 Israa Abdel Fattah (* 1981), ägyptische Internetaktivistin und Mitbegründerin der Jugendbewegung des 6. April
 Mahmoud Atter Abdel Fattah (* 1938), ägyptischer Leichtathlet
 Mohamed Abdel Fattah (* 1976), ägyptischer Straßenradrennfahrer
 Mohamed Badawi Abdel Fattah (* 1935), ägyptischer Fußballspieler
 Randa Abdel-Fattah (* 1979), australische Autorin mit palästinensisch-ägyptischen Wurzeln
 Samy Abdel Fattah (* 1998), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Fatah (Begriffsklärung)